Chamobates är ett släkte av kvalster som beskrevs av Hull 1916. Chamobates ingår i familjen Chamobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Chamobates